Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Philipp Kohlschreiber che ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (Campione)
 Łukasz Kubot (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili (finale)
 Mathieu Montcourt (semifinali)

 Assente
 Jacob Adaktusson (secondo turno)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Frederico Gil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2005